Багдат Санатулы Каиров (; 17 апреля 1993, Актюбинск, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник клуба «Тобол» Костанай и сборной Казахстана.

Клубная карьера 

Воспитанник актюбинского футбола. Карьеру начинал составе клуба «Актобе-Жас», в 2012 году играл в первой лиге.

В 2015 году перешёл в «Каспий».

В 2016 году подписал контракт с клубом «Актобе». В том году провёл 21 матчей в высшем дивизионе и дебютировал в Лиге Европы, сыграв в обоих матчах против венгерского МТК. В 2017 году за клуб провёл 22 матча. В 2018 году сыграл 31 матчей, забил 2 мяча.

1 июля 2021 стал игроком «Тобола», с которым подписал контракт на 1,5 года.

Карьера в сборной 

13 ноября 2021 дебютировал в сборной Казахстана в матче против Франции (0:8).

Достижения 
 «Тобол» Костанай
 Чемпион Казахстана: 2021
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Актобе-Жас»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Тобол» Костанай